Англіцизми в засобах масової інформації України - це активне вживання іншомовних (англійських) слів та виразів під час написання статей в ЗМІ України

Причини 
Наприкінці ХХ -початку ХХІ століття активізувались україно-англійські зв'язки. Наслідком цього стала значна кількість нових запозичень в багатьох сферах діяльності.

Питання спілкування представників різних народів має довгу історію. Згадаємо будівництво Вавилонської вежі.

На початку 1990-х років читачі зіткнулися з новими для них поняттями: деякі слова, навіть зрозумілі за значенням, мали незвичне звучання.
На зміну зрозумілим певним категоріям людей (зв'язаних єдиною мовою) прийшли виразам з англійської мови.

Приклади: омбудсмен, ньюсмейкер, коледж, фентезі, хот-дог та ін.

Наслідки 

Останнім часом читачі зустрічають в виданнях багато англомовних, і не тільки, слів і виразів. Чи посилюється змістовність повідомлення таким чином? А якщо людина не володіє жодною мовою? Якщо іноземне слово не має чіткого перекладу (значення) на мову видання? Ще існує рівень обізнаності читача з темою: початковий, або людина серйозно займається запропонованою темою.

Отже, щоб допомогти середньостатистичному читачеві, ознайомимось з деякими англіцизмами в ЗМІ України.

Примітки 

Терміни
Мовні запозичення